Osteolaeminae — підродина справжніх крокодилів у родині Crocodylidae, що включає карликових крокодилів і тонкоприлих крокодилів, і є сестринським таксоном Crocodylinae.

Примітки 

Підродини плазунів